Annet kan syfta på följande:

Frankrike 

 Annet-sur-Marne, kommun, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,

Storbritannien 

 Annet, England, ö i Scillyöarna,